CMR kan syfta på:

 CMR – en ideell förening i Sverige, se Centrum mot rasism
 CMR – ett tyskt skivbolag, se Century Media Records
 CMR – en museijärnväg i Australien, se Cooma Monaro Railway